Aceasta este lista planetelor minore din sistemul solar, numerotate în ordine numerică de la 1 la 1000.

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 1–100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101" | 101–200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201" | 201–300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301" | 301–400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401" | 401–500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501" | 501–600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601" | 601–700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701" | 701–800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801" | 801–900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901" | 901–1000 [ editare]

Liste astronomie